Your Disco Needs You — песня австралийской певицы и автора песен Кайли Миноуг, взятая из её седьмого студийного альбома Light Years (2000). Песня была написана Миноуг, Гаем Чемберсом и Робби Уильямсом, а спродюсирована Чемберсом и Стивом Пауэром. 

Песня вошла в сорок лучших в Австралии, Швейцарии и Германии.  Трек так и не был выпущен как сингл в Соединенном Королевстве. 

"Your Disco Needs You" получил признание большинства музыкальных критиков. Хизер Фарес из AllMusic дала песне отдельную рецензию, поставив ей три звезды из пяти. В обзоре альбома Light Years (2000) Крис Тру выделил эту песню как выдающуюся..

Оригинальный клип был снят в 2000 году в Лос-Анджелесе.

Чарты

Примечания

Ссылки 
Текст песни на сайте MetroLyrics

Песни Кайли Миноуг
Синглы Parlophone